Победа као главно значење је успех, повољан исход неке борбе (у рату, у спорту...).

Победа може да означава и:
 Победа (Бачка Топола), село у општини Бачка Топола, у Србији
 Победа, назив за део индустријске зоне Радна зона исток у Новом Саду
 Побједа, дневне новине у Црној Гори
 Победа (химна), химна Републике Абхазије
 Победа (авиокомпанија)

слични појмови:
 Пирова победа, победа за коју се плати превисока цена
 Победа (планина), планина и врх у Јакутији, Русија
 Победа над тамом, амерички филм из 1939
 1908 Победа, астероид
 ФК Победа Крагујевац, фудбалски клуб из Белошевца
 ФК Победа Прилеп, фудбалски клуб из Прилепа у Македонији